Абсолютный ретракт — метризуемое пространство  которое является ретрактом всякого метризуемого пространства, содержащего  в качестве замкнутого подпространства.

Связанные определения
Метризуемое пространство  называется абсолютным  окрестностным ретрактом, если оно является окрестностным ретрактом всякого метризуемого пространства, содержащего  в качестве замкнутого подпространства.

Свойства
Метризуемое пространство  является абсолютным ретрактом в том и только в том случае, если, каковы бы ни были метризуемое пространство , его замкнутое подпространство  и непрерывное отображение пространства  в , его можно продолжить до непрерывного отображения всего пространства  в . 
Для того чтобы метризуемое пространство  было абсолютным ретрактом, необходимо, чтобы оно было ретрактом некоторого выпуклого подпространства линейного нормированного пространства, и достаточно, чтобы  было ретрактом выпуклого подпространства локально выпуклого линейного пространства.
Таким образом, все выпуклые подпространства локально выпуклых линейных пространств являются абсолютными ретрактами; в частности, таковы точка, отрезок, шар, прямая и т. д. Из приведенной характеристики вытекают следующие свойства абсолютных ретрактов:
Всякий ретракт абсолютного ретракта снова есть абсолютный ретракт
Каждый абсолютный ретракт стягиваем по себе и локально стягиваем.
Все гомологические, когомологические, гомотопические и когомотопические группы абсолютного ретракта тривиальны.

Общая топология